Il doppio  dello  San Marino CEPU Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Yves Allegro e Horia Tecău erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Lucas Arnold Ker e Sebastián Prieto hanno battuto in finale Johan Brunström e Jean-Julien Rojer 7–6(4), 2–6, [10–7].

Teste di serie 

 David Škoch /  Igor Zelenay (semifinali)
 Johan Brunström /  Jean-Julien Rojer (finale)

 Lucas Arnold Ker /  Sebastián Prieto (campioni) 
 James Cerretani /  Travis Rettenmaier (semifinali)

Tabellone

Note 
 

San Marino CEPU Open 2009